Ibrahim eller İbrahim kan syfta på:
 Ibrahim (namn) – en arabisk och turkisk form av namnet Abraham, även İbrahim
Ibrahim (islamisk profet) – den bibliska patriarken Abraham, är en av de viktigaste profeterna inom islam
Ibrahim (sura) – Koranens fjortonde sura
Ibrahim (sultan) (1615–1648), sultan av Osmanska riket från 1640-1648
Mo Ibrahim (1946–), en brittisk telekomentreprenör